Filip II Sabaudzki-Achaja , (sierpień 1340 - Avigliana, 21 grudnia 1368), syn księcia z włoskiego domu Sabaudzkiego-Achaja.

Syn Jakuba Sabaudzkiego-Achaja  (1301 - 1367) i Sybilli Baux , został wydziedziczony około 1366 r. przez ojca.

Życiorys 
Ojciec Filipa II, Jakub, został ogłoszony zdrajcą w 1360 przez Amadeusza VI, ponieważ, dopuścił się buntu przeciw zależności wasalnej, której powinien przestrzegać w stosunku do swoich kuzynów hrabiów Sabaudii. Dlatego, po krótkiej wojnie, Jakub został aresztowany, a jego syn i następca, Filip, schronił się w Alessandrii. Jakub, aby odzyskać wolność i oczyścić się ze wszystkich zarzutów, oraz odzyskać swoje włości, musiał zapłacić 160.000 złotych florenów, sumę bardzo wygórowaną; musiał też zrezygnować z roszczeń do miasta Ivrea i do Canavese i był zmuszony poślubić trzydzieści lat młodszą Małgorzatę Beaujeu . Swoje dobra odzyskał po podpisaniu 2 lipca 1362 porozumienia.

Jakub, w końcu, w 1366 roku został zmuszony przez Amadeusza VI Sabaudzkiego do wydziedziczenia swojego najstarszego syna Filipa i zapisania całego dziedzictwa dzieciom z małżeństwa z Małgorzatą (Amadeusz i Ludwik). Filip, zmarginalizowany i izolowany, kiedy jego ojciec zmarł w 1367 roku, próbował rewanżu przeciwko przyrodnim braciom i Amadeuszowi VI, zwerbował najemników i próbował znaleźć sojuszników w niektórych z sąsiednich księstw: Visconti w Mediolanie, markiza Monferrato; a także szukał poparcie drobnej szlachty piemonckiej.

Armia Zielonego Hrabiego, jednak łatwo wygrała z oddziałami Filipa w Fossano w sierpniu 1368, gdzie został aresztowany. Amadeusz postanowił wytoczyć mu proces o rebelię, po procesie i przyznaniu się do zbrodni , uzyskanym również za pomocą tortur, Filip został uwięziony w Zamku Avigliana i w końcu skazany na śmierć. Wyrok został wykonany 21 grudnia 1368, poprzez utopienie w lodowatych wodach jeziora Avigliana.

Według tradycji Filip II przeżył za wstawiennictwem Błogosławionego Humberta Sabaudzkiego, dzięki medalionowi, dedykowanemu jemu, który zawsze nosił, a następnie uciekł do Fatimy w Hiszpanii i zmarł około 1418. Istnieje legenda, że duch Filipa II pojawia się okresowo na tych wodach.

Zaręczony (kontrakt z 4 sierpnia 1346) z Marią Genewską, córką Amadeusza III hrabiego Genewy i jego żony Matyldy Auvergne. W dniu 19 września 1362 Filip ożenił się z Alicją Thoire i Villars  córką Humberta V pana Thoire i Villars i jego drugiej żony Beatrycze Chalon, z którą nie miał dzieci. Prawdopodobnie miał córkę, Humbertę, z siostrą Filipa Storgi.

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Książęta Achai
Urodzeni w 1340
Zmarli w 1368
Zmarli przez utonięcie
Straceni